Кирани Джеймс (; род. 1 сентября 1992 года, Гуяве) — гренадский легкоатлет, бегун на короткие дистанции (200 и 400 метров). Олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2011 года в беге на 400 метров. Единственный олимпийский призёр в истории Гренады. Командор ордена Британской империи (CBE, 2022).

Биография 
Кирани Джеймс родился в небольшом рыбацком городке Гуяве на Гренаде, позже переехал в США и поступил в Университет Алабамы. Там он тренируется под руководством бывшего олимпийского спринтера Харви Глэнса и два года подряд выигрывал студенческие соревнования в беге на 400 метров.

В 2008 году на чемпионате мира среди юниоров 15-летний Джеймс завоевал серебряную медаль и установил мировое достижение в своей возрастной группе пробежав 400 метров за 45,70 с.

В 2011 году на турнире в корейском Тэгу 18-летний Джеймс стал чемпионом мира в беге на 400 метров, установив личный рекорд (44,60 с) и на три сотые секунды опередив олимпийского чемпиона 2008 года и чемпиона мира 2009 года американца Лашона Мерритта. Эта победа позволила Гренаде завоевать первую в её истории медаль чемпионатов мира по лёгкой атлетике на открытом воздухе.

6 августа 2012 года Кирани Джеймс выиграл золото в забеге на 400 метров на Олимпийских играх в Лондоне, установив национальный рекорд и став первым призёром Олимпийских Игр в истории Гренады.

Личные рекорды

Соревнования

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ИААФ

Бегуны на короткие дистанции Гренады
Олимпийские чемпионы от Гренады
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Командоры ордена Британской империи